Kokschaga  bezeichnet:
 die Große Kokschaga, einen Fluss in Russland
 die Kleine Kokschaga, einen Fluss in Russland
 Kokschaga (Kirow), ein Dorf in der Oblast Kirow in Russland
 Große Kokschaga (Naturreservat) ein Sapowednik in der Republik Mari El in Russland